Génicourt, commune française du Val-d'Oise
 Génicourt-sur-Meuse, commune française de la Meuse
 Génicourt-sous-Condé, ancienne commune de la Meuse

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France